MADiSON — компьютерная игра в жанре хоррора от первого лица, разработанная и изданная аргентинской студией Bloodious Games.

Игровой процесс 
Мэдисон фокусируется на использовании фотоаппарата для соединения мира живых с миром мертвых. Таким образом, игрок будет использовать фотоаппарат на протяжении всей истории, чтобы решать головоломки, открывать тайники, которые нельзя увидеть невооруженным глазом, отгонять демонических сущностей и многое другое.

Сюжет 
Действие игры происходит в большом доме, где игрок берет под свой контроль Луку - мальчика-подростка, который получил фотоаппарат на свой 16-й день рождения. Упомянутая камера принадлежала серийному убийце 30 лет назад, и через нее он свяжется с молодым человеком, чтобы положить конец жуткому ритуалу.

Разработка и выпуск 
Разработка игры началась в 2016 году, но была анонсирована через демо, выпущенное на itch.io год спустя. Демо-версия была очень хорошо принята пользователями, превысив 100 000 загрузок на платформе. Студия продолжила разработку игры и, наконец, в 2021 году объявила о ее запуске для Windows через трейлер. Выпустив второй трейлер месяц спустя на Gamescom, они раскрыли официальную дату релиза после 5 лет разработки, подтвердив, что игра выйдет в 7 января 2022.

Студия отложила выпуск игры на более поздний срок в 2022 году, сославшись на неудобства при публикации игры под ранее использовавшимся торговым названием Nosebleed Games.

После релиза MADiSON была отмечена как одна из 20 самых продаваемых игр в Steam за июль.

Отзывы критиков 

MADiSON получила положительные отзывы, согласно агрегатору рецензий Metacritic.

Награды

Примечания 

 Компьютерные игры 2022 года
Игры для Windows
Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation 5
Игры для Xbox Series X/S
Игры для Nintendo Switch